Glušci est un toponyme qui peut désigner :
Glušci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Metković, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Glušci, une localité de Serbie située dans la municipalité de Bogatić, district de Mačva.